

Cancelleria 
2H è una gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Codici 
2H è il codice vettore IATA di Thalys, la rete ferroviaria ad alta velocità costruita attorno alla linea Parigi-Bruxelles